Моисей (Мусий) Прокофьевич Пилюк (годы жизни неизвестны) — один из лидеров кубанского казачьего повстанческого движения в 1920—1921 гг.

Выходец из станицы Елизаветинской. Сотник, член Кубанской краевой рады в 1919—1920 гг.

В конце 1919 г. возглавил массовое восстание казаков-черноморцев против Деникина. С приходом большевиков к власти поддержал их, в июле 1920 г. назначен председателем комиссии Кубано-Черноморского облревкома по борьбе с «бело-зелеными».

В январе 1921 г. бежал с семьей в горы, где возглавил Политотдел Кубанской повстанческой армии. Считался идеологом КПА. В октябре 1921 г. пойман, осужден. После тюремного заключения вернулся в ст. Елизаветинскую психически больным.

В плен к казакам Пилюка попадает герой повести А. Гайдара «В дни поражений и побед».

Литература 
 Берлизов А. Е. Темные борцы за народное счастье //Комсомолец Кубани. 1988. 28.11.).

Ссылки 
 http://a-pesni.org/grvojna/bel/a-belzel.php 

Военнослужащие армии Кубанской народной республики
Кубанские казаки
Родившиеся в Елизаветинской (Краснодарский край)
Персоналии по алфавиту